Köteles Hajdúszoboszlóhoz tartozó település
 Köteles, régi magyar családnév